11-я армия () — итальянская армия, принимавшая участие во Второй мировой войне. Армия участвовала в сражениях на территории Албании и Греции.

1-е формирование. Балканские кампании 

11-я армия сформирована 9 ноября 1940 в ходе Итальянского вторжения в Грецию на территории Албании. Участвовала в обороне Албании в ходе греческого контрнаступления. После начала нового наступления, связанного с вторжением в Грецию немецких войск в апреле 1941 армия оккупировала значительную часть территории страны. После капитуляции греческих войск выполняла оккупационные функции. Командование армии располагалось в Афинах. 1 июля была преобразована в Штаб-Квартиру в Греции.

2-е формирование 

Армия была вновь воссоздана из Штаб-квартиры в Греции 1 июня 1943 года. После капитуляции Италии (8 сентября) и расформирования армии, часть солдат была разоружена немцами, а некоторые присоединились к греческим партизанам.

Командующие армией 
 генерал Себастьяно Висконти Праско (1940)
 генерал Карло Гелосо (1940-1943)
 генерал Карло Вечиарелли (1943)

См. также 
Бойня дивизии Акви

Литература 
 Mario Cervi — The Hollow Legions: Mussolini’s Blunder in Greece, 1940-1941
 Robert M. Kennedy — Hold the Balkans! German Antiguerrilla Operations in the Balkans (1941-1944)
 W. Victor Madeja — Italian Army Order of Battle: 1940-1944 – Between Fascism and Monarchy

Итальянские армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году